Thalberg har flera betydelser:

 Filmproducenten, se Irving Thalberg.
 Pianisten och tonsättaren, se Sigismund Thalberg.
 Konsertledaren och impressarion, se Gustave Thalberg.